Сан-Коломбано может означать:

 Сан-Коломбано-аль-Ламбро — коммуна в Италии, в провинции Милан области Ломбардия
 Сан-Коломбано-Бельмонте — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Турин
 Сан-Коломбано-Чертеноли — коммуна в Италии, в регионе Лигурия, в провинции Генуя